R61 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Colossus (R61), un porte-avions de la Royal Navy.

Chimie 
 la phrase de risque : «Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant», sur les étiquettes des produits chimiques.

Transports 
Moto
 BMW R 61, une moto du constructeur allemand BMW.

Automobile
 Mini Paceman R61, un SUV de la marque britannique Mini.

Route
  Ring belge R61, le périphérique de Verviers.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres